Sotto la testata Gazzetta di Brescia sono state pubblicate in tempi diversi le seguenti riviste, pubblicazioni o quotidiani:
Gazzetta di Brescia – settimanale edito nel 1771 da Giovan Battista Bettolini, poi ripreso nel 1774 con il nome di Notizie enciclopediche
Gazzetta di Brescia – bisettimanale edito durante la rivoluzione del 1848
Gazzetta di Brescia – bisettimanale edito nel 1867, prosecuzione della rivista L'Eco del Popolo
Gazzetta di Brescia – mensile pubblicato dal 1957 al 1962
La Gazzetta di Brescia – quotidiano edito tra il 1990 e il 1992 e politicamente vicino alla corrente democristiana di Gianni Prandini